Айше́-хату́н (ок. 1607, Стамбул — после 1640, там же) — первая жена султана Османа II.

Биография 
Айше родилась около 1607 года в Стамбуле. По отцу Айше была внучкой визиря Пертева-паши, жена которого Айя-хатун была бывшей наложницей шехзаде Мехмеда и матерью Хюмашах-султан. Брак между Османом II и Айше был заключён в январе 1620 года. После убийства мужа Айше оставалась в султанском дворце; последняя запись, в которой фигурирует Айше, была внесена в гаремные документы в 1640 году. Айше была похоронена вместе с другими родственниками на кладбище в Эюпе.

Примечания 

Супруги османских султанов